Erik Berggren kan syfta på:

Erik Berggren (bankman) (1865–1947), bankdirektör
Erik Berggren (teolog) (1907–1999), teolog och skriftställare
Erik Berggren i Nora (1895–1977), lantbrukare och riksdagsman
Erik Berggren i Sundsvall (1818–1897), rektor och riksdagsman